Yalova ou Ialova é uma província () do noroeste da Turquia, situada na região (bölge) de Mármara (Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

 
Estados e territórios fundados em 1995